Van Siclen Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Fulton Street Line
 Van Siclen Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Jamaica Line
 Van Siclen Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na New Lots Line